Felipe Guevara puede referirse a:
 Felipe de Guevara humanista español.
 Felipe Guevara Stephens, político chileno.